Солёный Яр () — село в составе Слатинского поселкового совета Дергачёвского района Харьковской области, Украина.

Код КОАТУУ — 6322057302. Население по переписи 2001 года составляет 10 (2/8 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Солёный Яр находится в балке Солёный Яр, на правом берегу реки Лопань, недалеко от Коробковского водохранилища. Выше по течению примыкает к посёлку городского типа Слатино, ниже по течению — село Безруки.

История 
 1913 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)